Voetbal
 Vierde klasse 1954-55 (voetbal België)
 Vierde klasse 1954-55 (Nederlands amateurvoetbal)
 Vierde klasse 1954-55 (voetbal Duitsland)
 Vierde klasse 1954-55 (voetbal Frankrijk)
 Vierde klasse 1954-55 (voetbal Groot-Brittannië)

Andere sporten
 Vierde klasse 1954-55 (hockey)
 Vierde klasse 1954-55 (korfbal)